Pitt River ist der Name folgender Flüsse:

 Pitt River (Neuseeland), in der Region Southland, Neuseeland
 Pitt River (Kanada), in der Region British Columbia, Kanada